Щелыково — топоним в России:

 Щелыково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Щелыково — село в Островском районе Костромской области.
 Щелыково — музей-заповедник в Костромской области.